Doris (en grec ancien ) est une Océanide célèbre de la mythologie grecque, mère des Néréides. Ce nom peut également désigner :

Mythologie 
 Doris, l'Océanide mère des cinquante Néréides,
 Doris , la Néréide, fille et homonyme de la précédente.

Personnalités 
 Doris, première épouse d'Hérode le Grand ;
 Ennio Doris, homme d' affaires milliardaire italien (1940-2021).
 Doris Kenyon, actrice et chanteuse américaine (1897-1979). 
 Dóris Monteiro, chanteuse et actrice brésilienne des années 1950-1960 
 Doris Lessing, écrivaine britannique (1919-2013). 
 Doris Day, chanteuse américaine. 
 Pierre Doris, comédien et humoriste français (1919-2009).
 Doris Stauffer, artiste féministe suisse. 
 Doris Salcedo, plasticienne colombienne engagée. 
 Michel Tugot-Doris, comédien français, fils du précédent.
 Jean-Christophe Duchon-Doris, écrivain français. 
 Doris Lamprecht, mezzo-soprane.

Prénom 
 Doris, prénom, le plus souvent féminin, fêté le 6 février.
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Doris.

Toponyme 
 Doris, un petit district montagneux de la Grèce antique, délimité par l'Étolie, le sud de la Thessalie, la Locride et la Phocide.
 Lac Doris, aux îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Arts et culture

Cinéma 
 Doris, film néerlandais d'Albert Jan van Rees sorti en 2018.

Télévision 
 Doris, téléfilm français de Jean Vernier (1956).
 Doris, série télévisée néerlandaise diffusée en 2013.

Musique 
 Doris, album d'Earl Sweatshirt (2013).

Théâtre 

Dans la pièce Dordy And The Dorden Dadders, Doris est le protagoniste fugace qui s'aventure dans une canne de thon. Il utilise sa veste a frange comme camouflage et est apte a lancer de jeunes mammifères marins.
Une pièce pénétrante et complètement vide de sens.

Astronomie 
 (48) Doris, un astéroïde.

Biologie 
 Doris, genre de mollusque gastéropode nudibranche.

Marine 
 Un doris, embarcation à fond plat, aux extrémités élancées, utilisée pour la pêche à la morue, du temps de la marine à voile (morutiers).
 La  Doris, nom de plusieurs sous-marins français :
 Doris (Q135), coulé au début de la Seconde Guerre mondiale.
 Doris (P84), de la classe V britannique construit en 1944, lancé sous le nom de HMS Vineyard et prêté de 1944 à 1947 aux Forces navales françaises libres.
 Doris (S643), de Classe Daphné.
 Le Doris est une sorte de cotre à voile britannique construite en 1909 à Harwich dans l'Essex.

Acronyme 

 DORIS, site web de la FFESSM sur la faune et de la flore subaquatiques ;
 DORIS, système de localisation de balises par satellite, utilisé en géodésie, pour la surveillance de la déformation des sols ;
 DORIS (Doppel-Ring-Speicher), accélérateur de particules du centre de recherche DESY.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'acronyme

ka:დორიდა
ru:Дорида (значения)